kaptur – inaczej konfederacja kapturowa
 kaptur – element stroju
 kaptur kolczy – rodzaj hełmu

 Kaptur – dzielnica Radomia